When Legends Rise () — седьмой студийный альбом американской рок-группы Godsmack, выпущенный 27 апреля 2018 года.

Об альбоме 
Ещё в 2015 году фронтмен группы Салли Эрна говорил о своём желании создать новый звук для Godsmack в их следующем альбоме. Он выразил желание изменить то, как группа оказалась в жанре хэви-метала, и пожелал перейти в звук хард-рока. Позже он описал альбом в 2017 году как «переизобретение» для группы, как «новую главу», сопоставленную с более старыми альбомами, которые он назвал «винтажной классической Godsmack». Группа работала с музыкальным продюсером Эриком Роном над альбомом, чтобы помочь группе приблизиться к альбому с нового направления. Салли Эрна описал альбом:
Это было как развитие автора песен. Я хотел ещё больше расправить крылья, использовать весь опыт, который у меня получался при написании разных типов музыки за эти годы, и применить его, чтобы найти способ представить более новый, свежий и зрелый звук, сохраняя при этом силу Godsmack.

Первой песней, записанной для альбома с Роном, был первый сингл «Bulletproof»; группа была так счастлива результатом, что работала с Роном над вторым треком «Take It to the Edge». Группа была настолько довольна продюсированным звуком, который добавил Рон, что они решили поработать с ним над всем альбомом. Эрна был со-продюсером, как и на предыдущих альбомах.

Релиз и продвижение 
Название альбома «When Legends Rise» и дата его выпуска были объявлены 28 февраля 2018 года. Группа выпустила первый сингл «Bulletproof» в тот же день и по состоянию в мае 2018 года достиг максимума в чарте Billboard Hot Mainstream Rock Tracks.

Прием 

AllMusic в целом похвалил альбом, описав звук как «избавляющий от некоторой горечи, гнева и агрессии … без этого сильного гнева и ползучей тьмы … то, что осталось, это группа, которая остаётся голодной и движимой надеждой», и заключил, что альбом показал группу как «обновленную, уверенную в себе и не менее вызывающую, чем они были в 1998 году. When Legends Rise — это небольшое изменение, но очень приятное, которое неожиданно возбуждает душу».

Список композиций

Участники записи 
Адаптировано из AllMusic.

Godsmack
 Салли Эрна — ведущий вокал, гитара, фортепиано
 Тони Ромбола — гитара, бэк-вокал
 Робби Меррилл — бас-гитара, бэк-вокал
 Шеннон Ларкин — барабаны

Дополнительные музыканты
 The Gilbert H. Hood и West Running Brook Choir — дополнительный вокал на «Unforgettable»
 Звездлина Халтакова — скрипка на тему «Under Your Scars»
 Ирина Чиркова — виолончель на тему «Under Your Scars»

Производство и дизайн
 Эрик Рон — производство, продюсер
 Тед Дженсен — мастеринг
 Трой Смит — фотография
 Джон Фельдманн — композиция
 Клинт Лоури — композиция

Чарты

Примечания 

Альбомы Godsmack
Альбомы 2018 года
Альбомы по алфавиту